Lendringsen ist der Name 

 der ehemaligen Gemeinde Lendringsen, die 1975 in die Stadt Menden (Sauerland) eingemeindet wurde. Siehe Lendringsen (Menden).
 eines Ortsteils der Kreisstadt Soest. Siehe Lendringsen (Soest).

Siehe auch: